Démographie de Brion :
 Démographie de Brion dans l'Ain
 Démographie de Brion en Indre

voir aussi